Château de Voisins est le nom porté par deux châteaux français du département des Yvelines :

 le château de Voisins dans le hameau de Voisins, à Louveciennes, également désigné comme domaine de Voisins ;
 le château de Voisins à Saint-Hilarion.

Voir aussi 

Voisins